Leisure (englisch Freizeit, Muße) steht für:

in der Marktforschung das Segment Freizeitindustrie
Leisure (Album), Debütalbum der Band Blur
Leisure (Film), australischer Kurzfilm aus dem Jahr 1976

Leisure ist der Familienname folgender Personen:
 David Leisure (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Athleisure
 Leisure 17, Segelboot
 Leisure 20, Segelboot
 Leisure 22, Segelboot
 Leisure 23, Segelboot
 Leisure 27, Segelboot